Fukushima pode se referir a:

Fukushima - província do Japão
Fukushima (cidade) - capital da província homônima

Desambiguação